Пе́рмский уе́зд — административно-территориальная единица в составе Пермской губернии Российской Империи и РСФСР, существовавшая в 1781—1923 годах. Уездный город — Пермь.

География 
Пермский уезд располагался в западной части губернии, то есть к западу от Уральского хребта, и занимал площадь 27 270,9 км2 (23 961,8 кв. вёрст). Территория уезда весьма гориста, особенно же восточная часть, где по границе с Верхотурским уездом проходит главная цепь Уральского хребта: от последнего отходят отроги к западу, наполняющие собой почти всю площадь уезда. Эти побочные отроги сопровождают течение реки Чусовой и всех её притоков; из береговых утёсов, известных у местных жителей под названием «камней», особенно значительны утесы по реке Чусовой от границ Кунгурского уезда до устья реки Койвы. От цепи гор, сопровождающих берега Чусовой, отделяются второстепенные ветви к северу и югу; первые сопровождают притоки её с правой стороны, вторые с левой. Весьма незначительная часть уезда лежит по правому берегу Камы; эта часть низменна и довольно ровна.

Территория уезда почти целиком лежит в области распространения пермской формации; только западный отклон Уральского хребта занят переходными горными породами, к которым прилегают полосы девонской и каменноугольной формации. Из минеральных богатств следует упомянуть: золотые россыпи, из них значительны — Крестовоздвиженские; медные и чугунные руды, употребляемые на выплавку металлов на местных заводах; месторождения каменного угля, а именно Сысоевское в 2,1 км (2 верстах) от Архангело-Пашийского завода и Вашкурское в 18,1 км (17 вер.) от села Калина, вверх по реке Чусовой; кроме того есть платиновые россыпи, а в Адольфовском прииске добывались алмазы. В 1895 году на всех горных заводах уезда промыто: золотых песков до 32,7 тыс. т (2 млн. пудов), с содержанием в 100 пудах 36 долей; платиносодержащих песков 208 тыс. т (12,7 млн пудов), добыто 78,6 кг (39 пудов 36 фунтов) платины; медной руды и медного песчаника добыто и проплавлено 3 243 т (198 тыс. пудов) и выплавлено штыковой меди 82 607 кг (5 043 пудов), железной руды 167 тыс. т (10,2 млн пудов) и выплавлено кричного, пудлингового, литого и др. железа до 41 тыс. т (2,5 млн пудов). Почва уезда преимущественно глинистая, а в восточной части, прилегающей к Уральскому хребту — каменистая.

Вся площадь уезда лежит в системе реки Камы, которая, протекая в главном направлении от севера к югу, по большей части служит границей с Оханским уездом. Из рек, впадающих в Каму, более других значительны: Косьва, принадлежащая уезду только частью, Висим, по коему производится значительный сплав леса, Добрянка, Полазна с двумя на них горными заводами — Добрянским и Полазнинским; Чусовая, вступающая в пределы уезда из Кунгурского уезда ниже Ослянской пристани и протекающая по всему уезду в главном направлении от востока к западу; Мотовилиха (см. выше), Ягошиха, Юг с Югокамским заводом. Все это притоки левые.

Из правых притоков Камы значительна река Обва. Река Чусовая имеет особенно важное значение, так как она со своими притоками орошает наибольшую часть уезда; главнейшие её притоки справа: Койва, принимающая речки Бисерт и Кусью, на коих находятся горные заводы, Усьва с Вильвой, в которую впадает река Вижай, принимающая речку Пашию (на последней Архангело-Пашийский завод); слева в Чусовую впадает Сылва, принадлежащая уезду только нижней частью. Кама, Чусовая и Сылва судоходны, с Койвы и Усьвы весной сплавляются металлы. Пристаней на реке Каме было шесть — Слудская, Добрянская, Полазнинская, Мотовилихинская, Пермская и Югокамская; на реке Чусовой 2 — Рассолинская и Усть-Долговская. Главный груз, за исключением Пермской пристани, состоял из металлов. Значительных озёр на территории уезда нет; болота встречаются большей частью по течению рек; наибольшие из них в пространстве между нижним течением речки Гайвы и Камой — длиной до 21,3 км (20 вёрст), по течению речки Сурьи, притока Усьвы, — до 8,5 км (8 вёрст), к югу от Бисертского завода, между речками Ольховкой и Малой Воронкой, притоками Койвы — до 10,7 км (10 вёрст), в дачах Югокамского завода, от устья речки Юга вверх по Каме — до 10,7 км (10 вёрст).

Несмотря на огромный расход дров горными заводами, уезд был богат лесами: под ними было до 2185,06 км2 (200 000 десятин), то есть до 84 % всей площади. Лес рубился не только для местных заводов, но также на деревянные изделия.

История 
Уезд образован  года в составе Пермской области Пермского наместничества. С  года — в составе Пермской губернии.

3 ноября 1923 года уезд был ликвидирован, его территория вошла в состав Пермского округа Уральской области.

Население 
В 1896 году население уезда составляло 240 428 человек (119 582 мужчины и 120 846 женщин): дворян — 352, духовного звания — 712, почётных граждан и купцов — 255, мещан — 1 442, военного сословия — 15 986, крестьян — 221 464, прочих сословий — 217. Из них православных — 228 755, старообрядцев — 4 685, католиков — 218, протестантов — 59, иудеев — 68, мусульман (в основном татары и башкиры) — 6 479, прочих исповеданий 164. 3 стана, 45 волостей, 218 сельских обществ, 7 участков земских начальников. Церквей 78 (включая 16 единоверческих), мечетей 7. Магометанскую религию исповедуют башкиры и татары.

По данным переписи 1897 года в уезде проживало 272 967 чел (в том числе русские — 259 177, татары — 6982, башкиры — 3677 и др.).

Административное деление 
В 1913 году в состав уезда входило 44 волостей:

Экономика 
Хлебопашеством жители занимались повсеместно. Под пашнями было всего до 1638,81 км2 (150 тыс. десятин) земли, то есть до 6,5 % всей площади. Хлеба обычно хватало для собственного потребления земледельцев, но заводское население снабжалось хлебом из Красноуфимского и Осинского уездов, а также хлебом, привозимым вверх по Каме. В среднем ежегодно засеивалось: рожью — 505,85 км2 (46 300 десятин), пшеницей — 15,30 км2 (1400 дес.), овсом — 390,04 км2 (35 700 дес.), ячменем — 175,90 км2 (16 100 дес.), полбой — 0,44 км2 (40 дес.), гречихой — 0,44 км2 (40 дес.), горохом — 8,19 км2 (750 дес.), картофелем — 2,62 км2 (240 дес.). Средний годовой сбор: ржи — 40 953 т (2 500 100 пд), пшеницы — 1294 т (79 000 пд), овса — 31 123 т (1 900 000 пд), ячменя — 14 009 т (855 200 пд), полбы — 33,6 т (2050 пд), гречихи — 24,6 т (1 500 пд), гороха — 560 т (34 200 пд), картофеля — 1607 т (98 100 пд).

Скотоводство, несмотря на обилие пастбищных мест, было мало развито; садоводство, огородничество и пчеловодство по климатическим условиям едва удовлетворяют местным нуждам. Были распространены рубка леса и подвозка его к заводам и пристаням, кустарное производство разной деревянной посуды, телег, саней, колёс и пр., работы на заводах, рудниках и золотых промыслах, бурлачество по рекам Каме, Чусовой и Сылве, рыболовство, звероловство, извоз, плотничество, шерстобитство, шитье одежды.

В 1895 году на 644 фабриках и заводах было выпущено продукции на 7 млн. рублей, при 17 тыс. рабочих. Производство десяти чугуноплавильных и железоделательных заводов достигло 4,5 млн, пушечного завода — 1,3 млн руб. Мотовилихинский казённый завод составлял с Юговским особый Пермский округ. В трёх селениях было 6 ярмарок, на одном из заводов 4 торжка.

Местное самоуправление 
Начальных земских и церковно-приходских школ было 44; при 11 из них действовали библиотеки; в школах обучалось до 2 тысяч детей. Для проживающих в городе мещан уездное земство никаких лечебных заведений, врачей и фельдшеров не содержало; они лечились в губернской земской больнице, как и пребывающие в Перми на заработках сельские обыватели. Для сельских жителей земство в 1896 году содержало 7 лечебниц, 10 врачей и 45 лиц низшего медицинского персонала. В заводских поселениях обыватели, не имеющие права на даровое пользование от заводов, помещались в заводские госпитали за счёт уездного земства. Расходы земства в 1896 году составили 233 180 руб., в том числе на земское управление 18 135 руб., на народное образование 58 150 руб., на врачебную часть 59 875 руб. Доходы составляли 240 525 руб.

Примечания

Литература 
  Статьи Л. Б. Вейнберга и В. Е. Рудакова.

Ссылки 
 Старые карты Пермского уезда
 

Уезды Пермской губернии
Появились в 1781 году в России
Административные единицы, образованные в 1781 году
Административные единицы, упразднённые в 1923 году
XVIII век в Пермском крае